Il doppio del Vitosha New Otani Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Conchita Martínez e Barbara Paulus erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Laura Garrone e Laura Golarsa hanno battuto in finale 6–4, 7–5 Silke Meier e Elena Pampoulova.

Teste di serie
 Iva Budařová /  Petra Langrová (primo turno)
 Tracey Morton /  Heidi Sprung (semifinali)
 Marzia Grossi /  Barbara Romano (quarti di finale)
 Laura Garrone /  Laura Golarsa (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Vitosha New Otani Open 1989